La famille Baglioni (ou Baion) est une famille patricienne de Venise, d'origine incertaine qui apparaît avec les mêmes armes à Vicence.

Histoire 
En août 1716, elle fut agrégée au patriciat vénitien après avoir versé la taxe de guerre ad hoc de . Par la suite son lustre s'accrut par des unions avec des dames importantes de l'aristocratie. Fortunato et son petit-fils Giovan Tommaso furent abbés cassinais au . L'imprimerie de la famille fut célèbre, éditant essentiellement des rituels et des livres spirituels.

En 1720 dans leur résidence de Padoue, Giambattista Tiepolo réalisa pour leur salon une fresque sur le thème de l'Allégorie des planètes et des continents qu'il reprendra dans celui des Clerici à Milan en 1740, puis dans le grand escalier de la Résidence de Würzburg.

Les armes 
Les armes des Baglioni sont écartelés : en premier et quatrième une aigle bicéphale de sable avec une couronne réelle d'or sur argent ; en deuxième et troisième d'azur à la face d'or.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venise, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Références

Voir aussi 
 Famille Baglioni (Pérouse)

Famille de la république de Venise
Patronyme italien